Торба — ємність із тканини або шкіри для перенесення невеликих предметів.

Топонім 

 Торба — село у повіті Муреш в Румунії, у складі комуни Мегерань.
 Торба — провінція держави Вануату

Прізвище 
 Торба Владислав Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Див. також 
 Торбан (значення)